Som vessla betecknas olika djur i familjen mårddjur. I Sverige förekommer arterna hermelin och småvessla i stora delar av landet.

Mårddjur

de:Wiesel
en:Weasel
es:Comadreja
eo:Musteloj
fi:Mustela
ja:イタチ
pt:Mustela
ru:Хорёк